Tuskegee kan syfta på:

 Tuskegee – en stad i Alabama
Tuskegee (by) – en cherokeeby i Tennessee
Tuskegee (musikalbum)
Tuskegee University

Se även
 Tuskegee-studien av syfilis